Niedrist ist der Familienname folgender Personen:

 Ägidius Johann Niedrist (1828–1886), Franziskaner und Komponist
 Karl Niedrist (1863–1926), österreichischer Bauer und Politiker